Die Kommutatormaschine bezeichnet in der Elektrotechnik:

 eine Gleichstrommaschine in verschiedenen Bauformen
 den Einphasen-Reihenschlussmotor, welcher an Wechselspannung oder Gleichspannung betrieben werden kann